La Selve puede referirse a: 

 La Selve, comuna francesa situada en Aisne.
 La Selve, comuna francesa situada en Aveyron.